Чемпионат Нидерландов по футболу 1963—1964 является восьмым официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В первый раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ДВС. Всего было сыграно 240 игр и забито 825 голов (в среднем 3,44 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Фортуна '54» стала обладателем Кубка Нидерландов 1963—1964 и квалифицировалась в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

</small>

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на RSSSF
 Статистика на wildstat.ru

1963/1964
Нидерланды
 0825-3112
Нидерланды
 0101-0518